Михаи́л Башки́ров:
 Башкиров, Михаил Викторович (1954—2019) — русский советский писатель, прозаик, почвовед-агрохимик.
 Башкиров, Михаил Владимирович (1949—1999) — украинский политический деятель.